Анто Васовић може да се односи на:
 Анто Васовић (ватерполиста)
 Анто Васовић (фудбалер)